Die Suomensarja 1948 war die elfte Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die sechste unter dem Namen Suomensarja. Nach 1944 nahmen wieder gleichzeitig Mannschaften des nationalen Sportverbandes (SPL) und des Arbeitsportverbandes TUL teil.

Modus 
Die 31 Mannschaften waren in zwei Gruppen eingeteilt. Diese spielten jeweils einmal gegeneinander. Die Gruppensieger stiegen in die Mestaruussarja 1949 auf. Die Vereine, die die Plätze Neun oder schlechter belegten, stiegen ab.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Süd

Gruppe Nord

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1948
1948